Strassoldo oder Strasoldo steht für:
 Strassoldo (Adelsgeschlecht), ein österreichisches Adelsgeschlecht
 Julius Cäsar von Strassoldo (1791–1855), kaiserlich-österreichischer Feldmarschallleutnant
 Leopold Lorenz Bartholomäus  von Strassoldo (1731–1809), österreichischer Generalmajor
 Michael von Strassoldo-Graffemberg (1798–1873), kaiserlich-österreichischer Statthalter der Lombardei und Landesstatthalter der Steiermark
 Raymund Anton von Strasoldo (1718–1781), österreichischer Bischof
 Vincenz von Strassoldo (1745–1827), österreichischer Staatsmann und Kammerherr
 Strassoldo, einen Ortsteil von Cervignano del Friuli.